Niemcy:
 Achberg – dzielnica gminy Schleching w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein
 Achberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg